Les Élections régionales de 1979 en Basse-Autriche () se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le . 

1979
Basse-Autriche
Politique en mars 1979